Иш-Йокин (правила в 511 — после 527 года) — девятнадцатая правительница древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Иш-Йокин взошла на престол в 511 году и наследовала Чак-Ток-Ичаку ІІI, став второй известной женщиной на троне Мутульского царства (первой была Иш-Уне-Балам). На момент коронации ей было всего восемь лет.

Предположительно, её соправителем и мужем был Каломте-Балам, один из военачальников Чак-Ток-Ичака ІІI.

Примерно после 527 года Иш-Йокин и Каломте-Баламу наследовал Чак-Ток-Ичак IV, который, вероятно, был их сыном.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля